Два корабля Королевского флота носили название HMS Spartiate, включая:

 HMS Spartiate — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; захвачен у французов в 1798 году; разобран в 1857 году.
 HMS Spartiate — бронепалубный крейсер типа Диадем; спущен на воду в 1898 году; разобран в 1932 году.